William Petre ist der Name folgender Personen:

* William Petre (1505/1506–1572), englischer Politiker und königlicher Sekretär
 William Petre, 2. Baron Petre (1575–1637), englischer Adliger und Politiker
 William Petre, 4. Baron Petre (1626–1684), englischer Adliger und Politiker
 William Petre, 11. Baron Petre (1793–1850), britischer Adliger und Politiker
 William Petre, 12. Baron Petre (1817–1884), britischer Adliger und Politiker
 William Petre, 13. Baron Petre (1847–1893), britischer Adliger und Politiker